

Kultúra
 Gázláng (Gaslight), Patrick Hamilton 1938-ban bemutatott színdarabja
 Gázláng (Gaslight), a színdarab 1940-es brit filmfeldolgozása
 Gázláng (Gaslight), a színdarab 1944-es amerikai filmfeldolgozása
 Gázláng, a színdarab 2004-es magyar tévéfilmes feldolgozása

Lásd még
gázlámpa
gaslighting, a pszichológiai manipuláció egyik eszköze